Boynton — cidade de Oklahoma
 Boynton Beach — localidade da Flórida

Desambiguações de topônimos